MacDonald, Macdonald, McDonald są zanglicyzowanymi formami szkockiego nazwiska patronimicznego „Mac Dhomhnuill”.
Zobacz też: Klan Donald, McDonald

 Osoby o nazwisku MacDonald
 Ewan MacDonald (ur. 1975) – szkocki curler
 Frances MacDonald (1873–1921) – szkocka malarka
 George MacDonald  (1824–1905) – szkocki pisarz
 John D. MacDonald (1916–1986) – amerykański pisarz
 Malcolm MacDonald (1901–1981) – brytyjski polityk i dyplomata
 Margaret MacDonald (1865–1933) – szkocka malarka 

 Osoby o nazwisku Macdonald

 Étienne Macdonald (1765–1840) – marszałek Francji
 John A. Macdonald (1815–1891) – pierwszy premier Kanady
 Kelly Macdonald (ur. 1976) – brytyjska aktorka
 Ross Macdonald (1915–1983) amerykański pisarz

 Inne
 Macdonald – rzeka w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia